Парк і́мені Сержа́нта Смірно́ва — парк-пам'ятка садово-паркового мистецтва місцевого значення. Об'єкт розташований на території Черкас Черкаської області, мікрорайон «Митниця», на розі вулиць Сержанта Смірнова — Гагаріна.

Статус отриманий у 2010 році. Створено на площі 0,32 га, у жовтні 2019 рішенням Черкаської обласної ради площу збільшено до 0,91 га.

Примітки

Джерела 
 

Парки-пам'ятки садово-паркового мистецтва Черкаської області
Природоохоронні об'єкти, засновані 2010
Парки Черкас
Смірнова